Крепкий:

 «Крепкий» — парусный 54-пушечный фрегат Черноморского флота России, участник русско-турецкой войны 1806—1812 годов.
 «Крепкий» — эскадренный миноносец Балтийского флота России, участник Первой мировой войны.